Змагання жіночих пар Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2022 виграли чешки Барбора Крейчикова та Катержина Сінякова, здолавши в фіналі казахстансько-бразильську пару Ганна Даниліна / Беатріс Аддад Майя з рахунком 6–7(3–7), 6–4, 6–4. Для чеської пари це вже четверта перемога в мейджорах, хоча перша в Австралії.

Минулого року чемпіонками були Елісе Мертенс та Орина Соболенко, однак цього року Соболенко вирішила не грати, тож Мертенс утворила пару з  Веронікою Кудерметовою, яка поступилася в півфіналі майбутнім чемпіонкам Крейчиковій та Сіняковій.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Знялися
Перед турніром
  Чань Хаочін /  Моніка Нікулеску → їх замінили  Медісон Бренгл /  Татьяна Марія
  Беатріс Аддад Майя /  Надія Подороська → їх замінили  Ганна Даниліна /  Беатріс Аддад Майя
  Ганна Калінська /  Марта Костюк → їх замінили  Марта Костюк /  Даяна Ястремська
  Дезіре Кравчик /  Бетані Маттек-Сендс → їх замінили  Деніелл Коллінз /  Дезіре Кравчик
  Маяр Шеріф /  Рената Ворачова → їх замінили  Катаржина Пітер /  Маяр Шеріф

Посилання

Зовнішні посилання 

Тур WTA 2022
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2022